Per Palazzo Visconti si intendono i palazzi fatti costruire, di proprietà e legame con la famiglia Visconti. Può riferirsi a:

Palazzo Visconti di Brignano Gera d'Adda (BG)
Palazzo Visconti-Castelli di Canegrate (MI)
Palazzo Visconti di Modrone a Firenze
Palazzo Visconti di Legnano (MI)
Palazzo Visconti di Melegnano (MI)
Palazzo Visconti di Modrone di Milano
Palazzo di Prospero Visconti di Milano
Palazzo Visconti di Saronno (VA)
Palazzo Visconti di Taranto

Pagine correlate
 Visconti (disambigua)
 Villa Visconti